Tom Gamble ist der Name folgender Personen:

* Tom Gamble (Leichtathlet) (* 1991), australischer Leichtathlet
 Tom Gamble (Rennfahrer) (* 2001), britischer Autorennfahrer